Опанци могу да буду:
 Опанак (једн.), Опанци (мн.) – врста обуће, део српске народне ношње; 
 Опанци – насељено место у саставу општине Ловрећ, Сплитско-далматинска жупанија, Хрватска.